Pere I de Catalunya-Aragó o Pere el Catòlic (1177 - 1213), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Pere I, patriarca (segle VII)
 Pere I de Bulgària (927 - 969), rei de Bulgària
 Pere I d'Hongria (1011 - 1059), rei d'Hongria
 Pere I de Savoia (1048 - 1078), comte de Savoia
 Pere I d'Aragó i Pamplona (1069 - 1104), rei d'Aragó i Pamplona
 Pere I Mauclerc o Pere I de Bretanya (1191 - 1249), duc de Bretanya
 Pere I de València o Pere el Gran (1240 - 1285), rei d'Aragó, rei de València, rei de Sicília i comte de Barcelona
 Pere I de Borbó (1311 - 1356), duc de Borbó
 Pere I de Portugal (1320 - 1367), rei de Portugal
 Pere I de Xipre (1328 - 1369), rei de Xipre
 Pere I de Castella (1334 - 1369), rei de Castella
 Pere I de Rússia (1672 - 1725), Tsar i emperador de Rússia
 Pere I de Brasil (1798 - 1834), rei de Brasil i de Portugal
 Pere I de Segòvia (fl. 589), bisbe de Segòvia
 Pere I de Sèrbia (1844 - 1921), rei de Iugoslàvia
 Pere I de Mallorca i Sardenya o Pere el Cerimoniós (1319 - 1387), sobirà de la Corona d'Aragó amb els títols de comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de València i de Sardenya (1336-1387)
 Pere I de Constantinoble o Pere II de Courtenay (~1165 -1219), emperador llatí nominalment del 1216 al 1219